Fehmarnbelt bezeichnet:

 Fehmarnbelt, Seegebiet der Ostsee zwischen Fehmarn und Lolland
 Fehmarnbelt (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee
 Fehmarnbelt (Schiff, 1908), ehemaliges deutsches Feuerschiff und heutiges Museumsschiff